Le sigle UIT peut faire référence à :
 Union internationale des télécommunications, une agence des Nations unies
 Université Ibn-Tofail, une université marocaine
 Université internationale de Tunis, une université tunisienne
 Union internationale de tir, l'ancien nom de la Fédération internationale de tir sportif
Union des Industries Textiles, une organisation professionnelle française.

Homonymie d'acronyme